Saint Guy désigne plusieurs saints catholiques ou orthodoxes.

Saints catholiques ou orthodoxes 

Par ordre chronologique du décès présumé :
 Guy (saint Vite) (), martyr à Milan ; célébré traditionnellement en Orient et en Occident le 15 juin (Vidovan)
 Guy de Baume († après 940)
 Guy d'Anderlecht (°950 - †1012), ou Guidon, dit « le pauvre d'Anderlecht » ; célébré le 12 septembre et antérieurement le 24 juin
 Guy de Pompose (° 1046), né près de Ravenne, abbé de Pompose en Italie ; célébré localement le 31 mars
 Guy d'Acqui (°1004 - †1070), évêque d'Acqui en Italie
 Guy de Cortone, ou Guy Vignotelli, frère mineur († 1245), célébré le 12 juin

Bienheureux catholiques

Références

Voir aussi
 Danse de Saint-Guy.

Guy